Пётр Моисе́ев:
 Моисеев, Пётр Александрович (род. 1986) — российский бобслеист.
 Моисеев, Пётр Арсентьевич (1923—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Моисеев, Пётр Павлович (1922—2001) — советский и российский востоковед.